Демидчик — белорусская фамилия.

 Известные носители
 Демидчик, Евгений Павлович (1954—2015) — советский учёный в области хирургии и онкологии.
 Демидчик, Павел Дмитриевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Демидчик, Янина Константиновна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.